Овдиевка () — село,
Исковецкий сельский совет,
Лохвицкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322682803. Население по переписи 2001 года составляло 25 человек.

Географическое положение 
Село Овдиевка находится на расстоянии в 2 км от сёл Дрюковщина, Исковцы и Архиповка.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Примечания